Yesterday může být:

 Filmy
 Yesterday (film, 1959) – maďarský film
 Yesterday (film, 1968) – dokument režírovaný Raúllem daSilvou
 Yesterday (film, 1981) – romantické drama
 Yesterday (film, 1985) – polský film
 Yesterday (film, 2002) – jihokorejské sci-fi drama režírované Yunem-su Jeongem
 Yesterday (film, 2004) – jihoafrický film
 Yesterday (film, 2019) – komedie režírovaná Dannym Boylem
 Quitting – čínský film z roku 2001 (Yesterday je neoficiální překlad názvu Quitting)

 Písně
 Yesterday (píseň) – píseň od Beatles

Reference